Çarxana – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian
 Çarxana – centro abitato del distretto di Siyəzən, in Azerbaigian